Napels (stad), een stad in Italië

Vernoemd

Gebied en staat

Italië
Napels (provincie), een provincie in Italië
Napels (metropolitane stad), een metropolitane stad in Italië
Koninkrijk Napels, een staat van 1130 tot 1815 in het zuiden van Italië 
Hertogdom Napels, voorganger van het koninkrijk Napels
Golf van Napels

Elders
Napels (Nederland), een buurtschap in de gemeente Oldambt (Groningen)

Overig
Napels geel, een pigment
Napolitaans, een Romaanse taal
Napolitaans sextakkoord, een bekend akkoord uit de muziektheorie

Zie ook
Naples (doorverwijspagina)
Napoli (doorverwijspagina)
Neapolis (doorverwijspagina)